Thug Disease — компіляція презентована американським репером Spice 1, видана лейблом Lovin' Paper Music Group 17 грудня 2002 р. Виконавчі продюсер: Cache, Spice 1.

«Muder Man Dance» і «Chocolate Philly» також увійшли до альбому The Last Dance, а «Ballin» — до платівки Lil' Keke Birds Fly South.

Список пісень 
 «Thug Disease» — 0:18
 «Pimps, Players, Hustlers» — 4:15 (Spice 1, Roscoe, Low Lifes та Michelob)
 «I'm Raw» — 3:06 (1 da Boy)
 «Muder Man Dance» — 4:32 (Spice 1 та UGK)
 «Get Your Money» — 3:47 (Bad Azz та Low Lifes)
 «Lights Off» — 3:51 (Brotha Lynch Hung та Black Cesar)
 «Ballin» — 4:01 (Lil' Keke та Rally Boys)
 «One Luv» — 3:35 (Spice 1 та C-Bo)
 «Peep Whats Going On» — 4:07 (Fel Gognito та Bugsy Siegal)
 «Double Up Again» — 3:47 (Kurupt)
 «Chicken Fed» — 4:29 (Ghetto Mafia)
 «I Like It Raw» — 3:48 (E-Class)
 «I Keep Livin My Life» — 3:37 (Mr. Serv-On)
 «Hold Tight» — 3:47 (Juvenile, Bomb Shell та Baby Capone)
 «Chocolate Philly» — 4:18 (Spice 1 та MJG)

Посилання 

Альбоми Spice 1
Англомовні музичні альбоми